Boris Kostić (1887-1963) – scacchista jugoslavo 
 Borivoje Kostić (1930-2011) – calciatore jugoslavo 
 Branko Kostić (1939-2020) – politico serbo naturalizzato montenegrino
 Dragoljub Kostić (... –1950) – calciatore jugoslavo
 Filip Kostić (1992) – calciatore serbo 
 Laza Kostić (1841-1910) – scrittore, poeta e politico serbo
 Voki Kostić (1931-2010) – compositore serbo